Фирузабад:

 Фирузабад — город на юге Ирана, в провинции Фарс.
 Фирузабад — село в Иране, в провинции Альборз.
 Фирузабад — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс.